Bárczy János (1885–1960) szentendrei kádármester
Bárczy János (1917–1999) honvédtiszt, író